Die Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1938/39 war die sechste Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als eine von vier zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Sachsen. Die Meister dieser vier Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Sachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Dresden-Bautzen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit elf Vereinen im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Saisonstart war der 12. September 1938, das letzte Saisonspiel kam am 2. Mai 1939 zur Austragung. Bezirksmeister wurde zum zweiten Mal der Riesaer SV mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Aufsteiger VfL Reichsbahn Dresden. Dadurch qualifizierten sich die Riesaer für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Sachsen 1938/39, bei der die Mannschaft als Gruppenletzter am Aufstieg scheiterte. Der TSV Gröditz und der FV Sachsen Dresden stiegen nach dieser Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1938/39